Прокеш, Владислав (Władysław Józef Prokesch; 1863—1923) — польский критик и журналист.
 Прокеш, Ладислав (1884—1966) — чешский шахматист.
 Прокеш-Остен, Антон фон (1795—1876) — австрийский дипломат и генерал.

Примечания